Сенди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сенди, Арпад (фамилия при рождении Гольнхофер; 1863—1922) — венгерский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Сенди, Йожеф (1921—2017) — венгерский архиепископ-эмерит, возглавлявший с 1983 по 1997 года епархию, а впоследствии архиепархию Веспрема.